Rebecca Marino era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Women's Pro Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Varvara Lepchenko che ha battuto in finale Romina Oprandi 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Varvara Lepchenko (campionessa)
  Romina Oprandi (finale)
  Jamie Hampton (semifinali)
  Regina Kulikova (ritiro)

 Sharon Fichman (primo turno)
 Ajla Tomljanović (semifinali)
 Alexa Glatch (secondo turno)
 Chichi Scholl (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Women's Pro Tennis Classic 2011